Эрликон:

 Эрликон — зенитное орудие калибра 20 мм. 
 Эрликон GDF-005 — автоматическое компьютеризированное зенитное орудие.

См. также 
 Oerlikon